Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17 van 1992 was de 6e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Noord- en Midden-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 12 landen deel aan dit toernooi dat van 12 augustus tot en met 23 augustus 1992 in Cuba werd gespeeld. De Verenigde Staten werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1993, dat van 21 augustus tot en met 4 september in Japan werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Canada, Verenigde Staten en Mexico.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde

Externe link
CONCACAF – online
RSSSF

Voetbal in Cuba
Voetbal in 1992
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17